Владимир Викентьевич Бокша (1891 — 22 апреля 1954) — сотрудник системы ГУЛАГа, начальник ряд лагерных управлений, старший майор милиции (1936).

Биография 
Белорус, из семьи служащих. Получил низшее образование. До 1917 «письмоводец». Член партии большевиков с 1920.

В органах государственной безопасности с 1923. В 1927—1929 помощник начальника и начальник Секретно-оперативного управления (СОУ) полномочного представительства (ПП) ОГПУ по Средней Азии. С 28 июня 1929 начальник , откуда был уволен летом 1930. С 1931 на руководящих должностях в Главной инспекции милиции и уголовного розыска ОГПУ. До	29 октября 1937 являлся начальником УРКМ НКВД Дальневосточного края. В 1938 начальник 5-го отделения Южлага НКВД.

Проживал в селе Убукун Селенгинского района БМАССР. Арестован 7 октября 1938 УГБ УНКВД по ДВК. Обвинялся по статьям 58-1б-7-11 УК РСФСР. Осуждён 17 сентября 1939 Управлением НКВД по ДВК, дело прекращено за недоказанностью, реабилитирован. В 1941 начальник работ строительства НКВД № 194 в системе ГУЛага.

Звания 
 старший майор милиции, 11 июля 1936.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени Узбекской ССР, 31 декабря 1927;
 медаль «За трудовую доблесть», 28 ноября 1941;
 знак «Почётный работник ВЧК-ОГПУ (V)»;
 знак «Почётный сотрудник РКМ (XV)».

Примечания

Литература 
 Советская деревня глазами ВЧК. Том 2. 1923—1929. Документы и материалы. Редакционная коллегия тома: А. Берелович (ответственный редактор), В. Данилов (ответственный редактор), Н. Верт, В. Виноградов, Е. Тюрина.

Ссылки 
 Центр генеалогических исследований
 Персональный список
 Списки жертв

Сотрудники НКВД
Начальники лагерных управлений ГУЛАГа